De Crypte (museum), een museum in Gennep
 De crypte (stripalbum), een stripalbum uit de reeks Lefranc